Edenfield steht für:
 Edenfield (Rossendale), Ort im Verwaltungsbezirk Rossendale, Grafschaft Lancashire, England

Edenfield ist der Familienname folgender Personen:
 Berry Avant Edenfield (1934–2015), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Newell Edenfield, US-amerikanischer Jurist und United States Navy Officer